«Как пан конем был...» — российский кукольный мультфильм, созданный на студии «Пилот» в 2004 году. Режиссёры Александр Татарский и Валентин Телегин создали его по мотивам белорусской народной сказки. Аналогичый сюжет есть в латышском и венгерском фольклоре, только в венгерском варианте вместо помещика фигурирует пастор.

Мультфильм входит в мультсериал «Гора самоцветов». В начале мультфильма — пластилиновая заставка «Мы живём в России — Белоруссия».

Сюжет 
Жил когда-то в селе один пан, злой и жадный. Заставлял своих работников делать тяжёлую работу, на которой обычно коня использовали, даже не кормил их, и не давал им отдохнуть. Домовой рассердился на такую несправедливость и превратил пана в коня. Домовой отдал коня работникам с условием использовать на самой тяжёлой работе и не кормить. В одну лихую ночь залезли в усадьбу воры и украли похудевшего коня, а потом продали его сапожнику. Испугался конь и сбежал, вернулся домой и стал капусту в огороде есть. Тут его домовой и превратил обратно в пана. С тех пор пан подобрел и работников своих не обижал, но коня так и не купил.

Создатели

Премьера и награды 
 2005 — Премьерный показ первых 11 фильмов из цикла «Гора самоцветов» состоялся в феврале 2005 года в рамках Х Открытого российского фестиваля анимационного кино в Суздале.
 2005 — Диплом жюри Х ОРФАК в Суздале (2005) "Коллективному разуму Большой киностудии «Пилот», энергично создающему «Гору самоцветов».
 2006 — Национальная премия в области кинематографии «Золотой Орел» за 2005 г. в категории «Лучший анимационный фильм» — циклу «Гора Самоцветов»(11 мультфильмов за 2004 год).

Примечания

Ссылки 
 
 «Как пан конём был» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Мультфильмы на русском языке
Кукольные мультфильмы России
Мультфильмы «Гора самоцветов»
Мультфильмы Александра Татарского
Мультфильмы России 2004 года